Nilsatjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Erik-Nilsatjärnen, sjö i Bodens kommun, 
Abraham-Nilsatjärnen, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (6,72 ha)
Nilsatjärnen, Lappland, sjö i Jokkmokks kommun,

Se även
Nilstjärn
Nissetjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn